Hertogdom Krain, een kroonland van het Koninkrijk Oostenrijk
 Krain (gebied), een gebied in Slovenië